«Свободная Родина»:
 Свободная Родина — политическая партия непризнанной Республики Арцах.
 Свободная Родина — избирательный блок, сформированный перед досрочными парламентскими выборами в Армении 2021 года.